Карамышево — посёлок в Каширском районе Воронежской области.

Входит в состав Данковского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Октября.

Ссылки 
 Карамышево (поселок сельского типа)

Населённые пункты Каширского района (Воронежская область)